Суперкубок УЕФА 1996 года — 22-й розыгрыш Суперкубка УЕФА прошёл в два матча. Первый матч был сыгран в среду 15 января 1997 года на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Соперники — победитель Лиги чемпионов УЕФА 1995/96 туринский «Ювентус» и обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА 1995/96 парижский «Пари Сен-Жермен». Ответный матч прошёл в среду 5 февраля 1997 года в Палермо на стадионе «Ла Фаворита».

Матчи

Детали первого матча

Детали второго матча

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1995/1996
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1995/1996

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок на официальном сайте УЕФА

1996
Футбол в Европе в 1996 году
Матчи ФК «Ювентус»
Матчи ФК «Пари Сен-Жермен»
Январь 1997 года
События 15 января
Международные спортивные соревнования в Париже
Спорт во Франции в 1996 году
Международные соревнования по футболу во Франции
Спорт во Франции в 1997 году
События 5 февраля
Международные спортивные соревнования в Палермо
Февраль 1997 года
Международные соревнования по футболу в Италии
Спорт в Италии в 1996 году
Спорт в Италии в 1997 году
Футбол в Европе в 1997 году